Ко́стрица: фамилия и топоним.

Происходит от слова Костра — одревесневшие части стеблей прядильных растений (льна, конопли и др.).

Известные носители 
 Кострица, Леонид Герасимович (1919—1970) — эстрадный певец, заслуженный артист РСФСР.
 Львович-Кострица, Александр Иулианович (? — 1881) — русский писатель, юрист.

Топоним 
 Кострица — деревня, Волосовичский сельсовет, Лепельский район, Витебская область Белоруссии.
 Кострица — деревня, Зачистский сельсовет, Борисовский район, Минская область Белоруссии.
 Кострица — посёлок Оленинского района Тверской области России.